

Rusland 
 Dontsy (Koersk) - dorp in de oblast Koersk
 Dontsy (Rjazan) - dorp in de oblast Rjazan

Wit-Rusland 
 Dantsy - dorp in de oblast Hrodna